Morgan Johansson och liknande namn kan syfta på

 Morgan Johansson (född 1970), socialdemokratisk politiker och minister
 Morgan Johansson (fotbollsspelare) (född 1954), före detta svensk fotbollsspelare
 Morgan "Mojje" Johansson (född 1972), svensk musiker, sångare och programledare